Кубок шести наций 2001 — второй по счёту турнир в новом формате, включающем команду Италии и 107-й, если учитывать все форматы соревнования. На момент начала турнира в Британии разразилась эпидемия ящура, в результате чего был введён ряд ограничений на въезд между Великобританией и Ирландией. Принимая во внимание это обстоятельство, было решено перенести три игры на сентябрь и октябрь. Титул в 24-й раз в истории и второй раз подряд завоевала  сборная Англии, которая не смогла взять Большой шлем, проиграв в последней игре  сборной Ирландии.

Участники

Результаты

Таблица

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

Ссылки 
Кубок шести наций 2001 на официальном сайте турнира
Официальный сайт Кубка шести наций

Кубок шести наций